Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных команд 2018 проводился с 4 по 6 мая 2018 в городе Тронхейм.

Победитель чемпионата получал право до следующего чемпионата представлять на международной арене Норвегию как её смешанная сборная команда.

В чемпионате участвовало 6 команд.

Чемпионами стала команда Lag Næss (скип Willhelm Næss), победившая в финале команду Lag Nepstad (скип Гауте Непстад). Бронзовые медали завоевала команда Lag Høstmælingen (скип Elias Høstmælingen).

Формат турнира 
В первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. При равном количестве побед команды ранжировались по победе в личной встрече. На втором этапе, плей-офф, команды, занявшие в группе 5-е и 6-е места, встречаются в матче за итоговое 5-е место; команды, занявшие в группе 3-е и 4-е места, встречаются в матче за 3-е место; команды, занявшие в группе 1-е и 2-е места, играют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом; источник: )

Групповой этап 

 команды, выходящие в финал за 1-е место
 команды, выходящие в матч за 3-е место
 команды, выходящие в матч за 5-е место

Плей-офф 
6 мая, 12:30 (UTC+1)

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди мужчин 2018
 Чемпионат Норвегии по кёрлингу среди смешанных пар 2018

Спорт в Норвегии в 2018 году
2018
Май 2018 года